Вторая хорватская футбольная лига 2000/2001 () — 10-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Статистика на сайте rsssf.com 
 Статистика на сайте soccerway.com 

 

2000/2001
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2000 году
Спорт в Хорватии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001